Ива́н Ерёменко:
 Ерёменко, Иван Анисимович (1918—1996) — Герой Советского Союза.
 Ерёменко, Иван Никифорович (1926—2009) — хлебороб, Герой Социалистического Труда.
 Ерёменко, Иван Семёнович (1921—?) — советский партийный деятель.
 Ерёменко, Иван Трофимович (1910—1986) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.